Pidhora (ukrainisch ; russische Entsprechung Podgora/Подгора) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Pidhora (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Pidhora (Kobeljaky)